Het ATP-toernooi van Zagreb (officieel het PBZ Zagreb Indoors) van 2013 vond plaats van 4 tot en met 10 februari 2013 in de Kroatische hoofdstad Zagreb. Het toernooi werd gespeeld op hardcourtbanen in het Dom Sportova. De finale in het enkelspel werd gewonnen door Marin Čilić. Hij versloeg Jürgen Melzer met 6-3, 6-1. De finale in het dubbelspel werd gewonnen door Julian Knowle en Filip Polášek. Zij versloegen Ivan Dodig en Mate Pavić met 6-3, 6-3.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Zagreb
ATP-toernooi van Zagreb